Caernarvon  altro nome di Caernarfon 
 Carnarvon (Australia), città dell'Australia
 Carnarvon (Sud Africa), città del Sudafrica
 Caernarvon (Louisiana), città della Louisiana
 Caernarvon (contea di Berks), Pennsylvania
 Caernarvon (contea di Lancaster), Pennsylvania